Batinjani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 273 stanovnika te 98 obiteljskih kućanstava.

Sport 
U naselju je postojao nogometni klub ONK Partizan Batinjani

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Đulovac